Велимир Хитил (Копривница, 21. јул 1925 — 9. април 2009) је био југословенски и хрватски филмски и позоришни глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1959. || Три Ане || Ивица
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1960. || Сигнали над градом || Вјеко
|-
| 1962. || -{The Treasure of the Silver Lake}- || Шумар
|-
| 1963. || Невесињска пушка || /
|-
| 1963. || Лицем у лице || Брко (као Велимир Хитил)
|-
| 1963. || Опасни пут || Ложач Јосип (као Велемир Цхyтил)
|-
| 1964. || Свануће || /
|-
| 1964. || -{Winnetou: The Red Gentleman}- || Картер 
|-
| 1966. || Понедјељак или уторак || Аутомеханичар
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Иду дани || /
|-
| 1972. || Први сплитски одред || Жандар 
|-
| 1974. || У регистратури || Феркоњин отац
|-
| 1977. || Марија (ТВ серија) || /
|-
| 1977. || Никола Тесла (ТВ серија) || Лекар
|-
| 1978. || Посљедњи подвиг диверзанта Облака || Вођа ТВ екипе
|-
| 1978. || Томо Бакран (ТВ филм) || Електричар
|-
| 1979. || Ано домини 1573 (ТВ серија) || /
|-
| 1979. || Није далеко (кратки филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Тајна Николе Тесле || /
|-
| 1980. || Вело мисто (ТВ серија) || Чех
|-
| 1982. || Непокорени град (ТВ серија) || /
|-
| 1984. || У позадини (ТВ филм) || Сатник
|-
| 1986. || Обећана земљa || Сељак са Шеширом који купује исписницу
|-
| 1986. || Путовање у Вучјак (ТВ серија) || Максо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Капетан Америка || Индустриалист
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1925.
Умрли 2009.
Хрватски глумци
Југословенски глумци
Копривничани